Катана () — город в Сирии, расположен в мухафазе Дамаск, административный центр одноимённого района и минтака Катана.

Географическое положение 
Город находится на высоте 879 м над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Уроженцы 

 Джордж Сабра — сирийский государственный деятель.

Примечания

Ссылки 
 Катана на топографической карте Генштаба

Города мухафазы Дамаск